Монфор () — французький топонім і прізвище.

Топоніми 
 Монфор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Монфор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу
 Монфор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Монфор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Монфор — замок хрестоносців в Палестині, резиденція Тевтонського ордену

Персоналії 
 П'єр Дені де Монфор (1766 або близько 1768—1820) — французький натураліст і малаколог.
 Антуан-Альфонс Монфор (1802—1884) — французький художник.
 Максим Монфор (нар. 1983) — бельгійський професійний велогонщик.
 Огюст Монфор (відомий під прізвищем  Ле Бретон ; 1913—1999) — французький письменник.

Французькі прізвища